Rosulomyces är ett släkte av svampar. Rosulomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rosulomyces